

Топоніми



Прізвища 
 Вільгельм Мірбах (1871—1918) — німецький дипломат, з квітня 1918 року — посол Німецької імперії при уряді РРФСР в Москві.
 Франц Мірбах фон Рейнфельд (1818—1882) — крайовий президент Герцогства Буковина в період з 30 жовтня 1865 р. по 4 жовтня 1870 р.

Інше